El nombre Cuatro Gatos puede referirse a:

 Cuatro Gatos (Memorias 1939 - 1942), las memorias de Vicente Marco Miranda.
 Cuatro Gatos (banda), grupo de rock español.
 Cuatro Gatos (disco), álbum de la banda Ñu.